Леушин — русская фамилия.
 Леушин, Алексей Михайлович (псевдоним Гек; род. 1977) — российский рэп-исполнитель, автор текстов песен.
 Леушин, Денис Александрович (род. 1985) — российский фигурист, неоднократный призёр Кубка России.
 Леушин, Дмитрий Сидорович (1920—1944) — Герой Советского Союза.
 Леушин, Олег Николаевич (род. 1968) — актёр театра и кино, театральный режиссёр.